hrčci - glodavac iz porodice Cricetidae.
 hrčci (gljive) - rod gljiva porodice Helvellaceae.